Дэ́вид Уэйн Спейд (; род. 22 июля 1964) — американский актёр, комик, сценарист и телеведущий. Номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Ранние годы 
Дэвид Уэйн Спейд родился 22 июля 1964 года в Бирмингеме, штат Мичиган, США. Мать — Джудит Спейд, писатель и редактор журнала, отец — Сэм Спейд, торговый представитель. Дэвид окончил колледж Скоттдэйла, затем продолжал учёбу в университете штата Аризона.

Карьера 
В 1987 году он дебютировал в кино с ролью в фильме «Полицейская академия 4: Граждане в дозоре». С 1997 по 2003 год Дэвид снимался в сериале «Журнал мод». С 2007 по 2013 год снимался в сериале «Правила совместной жизни».

Личная жизнь 
У Спейда есть дочь Харпер (род. 2008) от отношений с фотомоделью Джиллиан Грейс.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Стендап-комики США
Киноактёры США
Выпускники Университета штата Аризона
Выпускники Школы бизнеса Университета штата Аризона